Świątynie pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego:

Polska 
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (nie istnieje)
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach
 Kościół polskokatolicki Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach
 Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Lewkowie Nowym
 Mauzoleum Gojżewskich w Łodzi
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim
 Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie
 Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

Albania 
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Korczy

Białoruś 
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Borysowie
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Dziśnie
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Klecku
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Oszmianie
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Zaruczajska) w Witebsku (nie istnieje)
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Witebsku

Estonia 
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Narwie

Japonia 
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Hakodate
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Tokio

Litwa 
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie
 Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Poniewieżu
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Wiłkomierzu

Rosja 
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Chanty-Mansyjsku
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Jużnosachalińsku
 Kościół Zmartwychwstania w Kaliningradzie
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Kargopolu
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Katyniu
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Moskwie (Jakimanka)
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Moskwie (Sokolniki)
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Petersburgu
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Petersburgu (rejon Admirałtiejski)
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Suzdalu
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Szui
 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Tomsku
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Twerze
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Wołokołamsku

Stany Zjednoczone 
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Chicago
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Kodiak

Ukraina 
 Patriarchalny Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Kowlu
 Kościół Zmartwychwstania Pana Jezusa i klasztor Zmartwychwstańców we Lwowie
 Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Równem

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Zmartwychwstanie Pańskie